Caldentey peut faire référence à :

Patronymes 
 Pedro Caldentey (1928-1975), footballeur espagnol.
  (né en 1951), cycliste espagnol.
  (1878–1938), prélat catholique espagnol.
 Mariona Caldentey (né en 1996), joueur de football espagnol.
  (né en 1962), cycliste espagnol.
 Luis Fernando Caldentey Querol, personnalité politique espagnole.
  (1818–1887), prêtre et recteur espagnol.

Toponymes 
 (72804) Caldentey, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Divers 
 Le Miguel Caldentey, une goélette type « pailebot ».